„Лепа Лужица“ (, ) је химна Лужичких Срба чији је текст написао 1827. године лужички песник Хандриј Зејлер (1804 − 1872).

Текст

Види још 
 Лужица
 Лужички Срби
 Лужичкосрпски језик

Спољашње везе 
 Звучни запис (.-{mp3}-) на горњолужичкосрпском 
 Инструментал

Лужички Срби
Национални симболи Лужичких Срба